C29 ou C.29  peut se référer à :
 BMW Sauber C29, une formule 1 de l'équipe BMW Sauber F1 Team ;
 HMS C29, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Fiat C.29, un hydravion de course italien.
 NGC 5005, une galaxie dans les Chiens de chasse, notée C29 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres